Circus (állatnem)
 Circus (Britney Spears-album)
 Circus (dal)
 Circus (magazin)